Zimmerius villarejoi — вид птиц из семейства тиранновых.

Распространение 
Эндемики двух географически изолированных районов в северо-восточной части Перу. Есть мнения, что эти популяции могут представлять собой разные виды. Естественной средой обитания являются субтропические или тропические влажные равнинные леса.

Биология 
Питаются насекомыми и фруктами, а по некоторым данным также семенами. Кормятся под пологом леса, где ищут семена и мелких членистоногих.

МСОП присвоил виду охранный статус VU. Угрозу для него представляет возможная утрата мест обитания.

Примечания

Ссылки 
 BirdLife Species Factsheet.

Тиранновые
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 2001 году
Эндемики Перу